Alessandro Aimar – atleta italiano
 Lucien Aimar – ciclista su strada e pistard francese
 Pablo Aimar – calciatore argentino